Либаво-Роменская:
 Либаво-Роменская железная дорога — железная дорога;
 Либаво-Роменская — название улиц в некоторых городах Беларуси:
 Либаво-Роменская — улица в Молодечно.